

Ver também 
 Lista das maiores estrelas conhecidas
 Lista das estrelas mais massivas
 Lista das estrelas mais brilhantes

Luminosas